Alioune Sène (1932-2005), homme politique sénégalais ;
 Alioune Sène (né en 1996), athlète français.